Jean Nicolas (Nanterre, 9 giugno 1913 – 8 settembre 1978), calciatore francese
 Jean Nicolas (Morlaix, 2 novembre 1901 – Bordeaux, 13 febbraio 1984), sacerdote e missionario francese